Winowno ist der Name folgender Ortschaften in Polen:
 Winowno (Kotla), Weiler in der Gmina Kotla in der Woiwodschaft Niederschlesien
 Winowno (Koziegłowy), Dorf der Gmina Koziegłowy in der Woiwodschaft Schlesien